Антушево — название населённых пунктов.

Россия 
 Антушево — село в Белозерском районе Вологодской области.
 Антушево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Антушево — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Антушево — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Антушево — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Антушево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.